Flying Circus ist
 eine scherzhafte Bezeichnung für die Jagdstaffel 11 im Ersten Weltkrieg
 eine deutsche Hardrockband, siehe Flying Circus (Band)